Э́ва По́длещ ( [ˈɛva ˈpɔdlɛɕ]; р. 26 апреля 1952, Варшава, Польша) — польская оперная певица (колоратурное контральто). Певица знаменита необычайно широким диапазоном голоса, который охватывает более трёх октав и редкой для контральто колоратурной подвижностью.

Биография 
Родилась в Варшаве в 1952 году. Её мать также обладала редким контральто и пела в хоре Большого театра (Варшавы), но в силу жизненных обстоятельств не смогла сделать международной карьеры. Сестра певицы тоже обладала прекрасным низким голосом, но она потеряла его из-за занятий с некомпетентным педагогом. Будущая звезда в детстве много времени проводила в театре, пела там в детском хоре и даже принимала участие в постановках (например, как ребёнок «Мадам Баттерфляй»). Обучалась пению в Варшавской Академии Музыки под руководством Алины Болечовской. Дебютировала на сцене в 1975 году в партии Розины («Севильский цирюльник»). В 1978 году приняла участие в Международном конкурсе имени П. И. Чайковского и стала лауреатом третьей премии, что, по её словам, сделало её героиней в родной Польше. Также певица становилась лауреатом множества других международных конкурсов, в том числе в Женеве, Рио-де-Жанейро, Афинах, Барселоне и Тулузе.

На международной сцене певица стала появляться с 1982 года. В 1984 году она дебютировала в Метрополитен-опера в заглавной партии в опере «Ринальдо». С тех пор певица выступала на многих ведущих театральных сценах мира, в том числе Ла Скала, Ковент-Гарден, Ла Фениче, Лисео и др. Международная известность пришла к певице в 1989 году после исполнения ей партии Изауры («Танкред», Дж. Россини) во Фламандской опере.

Выступала с выдающимися дирижёрами своего времени — Риккардо Мути, Альберто Дзедда, Марк Минковски.

В 2001 году дебютировала на фестивале Россини в Пезаро. В 2012 году на фестивале в расчете на певицу была впервые за 200 лет поставлена опера «Кир в Вавилоне» Дж. Россини, постановка и сама певица имели большой успех.

В 1990-е годы несколько лет проживала во Франции, поскольку в Польше не было возможности работать. В настоящее время вместе со своим мужем, известным пианистом Ежи Марчинским проживает в Варшаве.

Певица неоднократно приезжала в Россию с концертными программами (например, в 1997 и 2007 году). 6 июня 2007 года певица дала концерт в честь 50-летнего юбилея Государственного академического камерного оркестра России (дирижер К. Г. Орбелян) в Большом зале Московской Консерватории. Концерт из зала транслировался телеканалом «Культура». После этого певица 9 июня приняла участие в открытии фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Во время концерта ею была исполнена кантата Дж. Россини «Жанна д’Арк», которую называют «визитной карточкой певицы» (премьера кантаты в Санкт-Петербурге).

В мае 2003 года Эва попала в автокатастрофу в Санта-Фе и сломала себе руку, из-за чего отменила некоторые свои выступления. В июне 2017 года певица перенесла ортопедическую операцию на ноге из-за чего отменила свои последующие выступления на 2017/18 год (ближайшее планируемое выступление певицы ожидается в роли Миссис Квикли («Фальстаф», Дж. Верди) в Монте-Карло в январе 2019 года).

Творчество 
Голос певицы признается как наиболее настоящее контральто нашего поколения многими авторитетными изданиями, такими как Opera International, Orpheus, Gramophone, The New York Times, The Washington Post, The San Francisco Examiner, Opera News и др. Такой тип голоса встречается чрезвычайно редко, особенно во второй половине 20 века, поэтому в этот период партии контральто в операх Россини и русских операх перешли к меццо-сопрано с сильным нижним регистром (Мэрилин Хорн, Тамара Синявская, Раиса Котова). В связи с этим Эву Подлещ критики часто называют «наследницей» Хорн.

Диапазон певицы охватывает более трех октав- от баритонального си-бемоля большой октавы до сопранового ре 3 октавы [1], в то время как стандартный диапазон оперного певца составляет 2-2,5 октавы. Свой исключительный диапазон певица неоднократно демонстрировала вживую, как в театре, так и на концертах. Так, в Ла Скала в 1996 году в первой арии Маркизы (Дочь полка, Г. Доницетти) певица демонстрирует диапазон от си-бемоля большой октавы до си-бемоля 2 октавы, а в сцене урока пения (второе действие) демонстрирует три октавы на одном дыхании- от до-диеза 3 октавы до до-диеза малой [2]. Во время концертов певица как минимум дважды брала ре 3 октавы- в арии Анны Sudò il guerriero из оратории «Возвращение Товия» (живое выступление в Линкольн-центре, Нью-Йорк, 1997)[3] и в арии Полинессо «Dover, giustizia, amor» из 3 акта оперы «Ариодант» Г. Ф. Генделя (живое выступление 18 января 1997 года на нидерландском радио «Classic FM» совместно с дирижёром Марком Минковски)[4]. Из-за уникального диапазона певицу часто называют «contralto assoluto».

Многие критики высоко оценивают голос певицы, который обладает уникальной насыщенностью тембра, бархатистостью, большим объёмом, мощностью и глубиной. Её голос как бы состоит их трех отдельных голосов- контральто почти мужского звучания, густого меццо-сопрано и сопрано в верхнем регистре, что иногда оценивается как недостаток, на что певица отвечает, что «невозможно петь до 3 октавы также, как и до малой октавы, что на три октавы ниже».

Стоит отметить интересную эволюцию голоса Подлещ. В начале карьеры её голос звучал светло и прозрачно, хотя и имелся крепкий нижний регистр, и певицу классифицировали как колоратурное меццо-сопрано. С годами её голос становился темнее по тембру и больше по объёму, и после того, как певица родила дочь, он окончательно оформился как подлинное контральто (начало 1990-х гг).

Певица имеет чрезвычайно широкий репертуар. Изначально она исполняла барочную музыку (Гендель), бельканто (Россини) и партии меццо-сопрано в русских операх, но постепенно перешла к репертуару драматического контральто (Герцогиня («Сестра Анджелика»), Ульрика, Эрда, Клитемнестра). Постепенно она отказалась от колоратурных партий, которыми, по её словам, она пресытилась за долгую карьеру. Помимо оперных в репертуаре певицы много произведений камерной музыки- симфонии, оратории, романсы русских композиторов (Чайковский, Рахманинов), произведения немецких классиков (Мендельсон, Шуман, Брамс), песни польских композиторов (Шопен, Монюшко, Карлович и другие). Дискография певицы насчитывает 30 CD-дисков и несколько DVD-дисков.

Партии 
 Розина — «Севильский цирюльник» Дж. Россини
 Анджелина — «Золушка» Дж. Россини
 Кир — «Кир в Вавилоне» Дж. Россини
 Танкред, Изаура — «Танкред» Дж. Россини
 Арзаче — «Семирамида» Дж. Россини
 Малькольм — «Дева озера» Дж. Россини
 Кальбо — «Магомет Второй» Дж. Россини
 Изабелла — «Итальянка в Алжире» Дж. Россини
 Дорабелла — «Так поступают все» В. А. Моцарт
 Маркиза ди Беркенфилд — «Дочь полка» Г. Доницетти
 Леонора — «Фаворитка» Г. Доницетти
 Корнелия, Юлий Цезарь — «Юлий Цезарь» Г. Ф. Гендель
 Полинессо — «Ариодант» Г. Ф. Гендель
 Бертарид — «Роделинда» Г. Ф. Гендель
 Ринальдо — «Ринальдо» Г. Ф. Гендель
 Амастра — «Ксеркс» Г. Ф. Гендель
 Марфа — «Хованщина» М. П. Мусоргский
 Марина Мнишек — «Борис Годунов» М. П. Мусоргский
 Кончаковна — «Князь Игорь» А. П. Бородин
 Иоанна — «Орлеанская дева» П. И. Чайковский
 Графиня — «Пиковая дама» П. И. Чайковский
 Бабуленька — «Игрок» С. С. Прокофьев
 Элен Безухова — «Война и мир» С. С. Прокофьев
 Иокаста — «Царь Эдип» И. Ф. Стравинский
 Варвара — «Не только любовь» Р. К. Щедрин
 Баба-Яга — «Русалка» А. Дворжак
 Эрда — «Золото Рейна», «Зигфрид» Р. Вагнер
 Клитемнестра — «Электра» Р. Штраус
 Азучена — «Трубадур» Дж. Верди
 Эболи — «Дон Карлос» Дж. Верди
 Миссис Квикли — «Фальстаф» Дж. Верди
 Ульрика — «Бал-маскарад» Дж. Верди
 Кармен — «Кармен» Ж. Бизе
 Далила — «Самсон и Далила» К. Сен-Санс
 Адальджиза — «Норма» В. Беллини
 Орфей — «Орфей и Эвридика» К. В. Глюк
 Ненависть — «Армида» К. В. Глюк
 Мать — «Дитя и волшебство» М. Равель
 Мадам де ла Олтьер — «Золушка» Ж. Массне
 Герцогиня — «Сестра Анджелика» Дж. Пуччини
 Слепая — «Джоконда» А. Понкьелли
 Общественное мнение — «Орфей в аду» Ж. Оффенбах
 Никлаус — «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбах

Концертный репертуар 
 Дж. Россини, кантата «Жанна д’Арк»
 Й. Гайдн, оратория «Возвращение Товия»
 Й. Гайдн, кантата «Ариадна на Наксосе»
 Г. Берлиоз, кантата «Смерть Клеопатры»
 М. П. Мусоргский, вокальный цикл «Песни и пляски смерти»
 Г. Малер, вокальный цикл «Песни об умерших детях»
 Г. Малер, Симфония № 2
 Г. Малер, Симфония № 3
 Г. Малер, «Песнь о земле»
 К. Пендерецкий, «Te Deum»
 М. Пташинская, «Песни отчаяния и одиночества» (исполнение на премьере в 1989 г.)
 С. С. Прокофьев, «Мёртвое поле» (из кантаты «Александр Невский»)
 Дж. Верди, «Реквием» (партия меццо-сопрано)
 И. Брамс, «Альтовая рапсодия»
 Э. У. Элгар, «Сон Геронтия»
 О. Респиги, «Закат»

Признание 
Певица внесена в список 10 лучших меццо-сопрано первого десятилетия 21 века по версии авторитетного журнала «Classic FM Magazine» и в список 100 оперных легенд второй половины 20 века по версии сайта Operaarts.com.

Множество дисков с записями певицы были удостоены восторженных отзывов критиков и наград.

В 2002 году селекционеры из Международного Общества Селекционеров Ириса вывели специально для певицы новый сорт ириса и назвали его в её честь «Ewa Podleś».

В 2014 году вышла книга (на польском и французском языках) Брижита Кормьера «Ewa Podleś. Contralto assoluto», посвященная творчеству певицы.

Награды 
 Медаль "За заслуги перед отечественной культурой" (награждена президентом России В. Путиным)
 Премия Доры Мейвор Мур
 Золотая медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis»
 Орден Возрождения Польши

Интересные факты 
 Эва Подлещ с детства свободно говорит на русском языке, что помогло ей в карьере, поскольку произведения русских композиторов занимают в её творчестве значительное место [5].
 Певица скептически относится к «аутентичному» стилю исполнения барочной музыки, так как, по её мнению, «никто не знает, как на самом деле звучала музыка Генделя или Вивальди в XVIII веке и потому что современные инструменты звучат громче и богаче старинных»[5]..
 Певица боится авиаперелетов[5].

Примечания

Ссылки 
Дискографию, расписание выступлений и отзывы прессы смотрите на сайте певицы podles.pl
 http://www.podles.pl/english/index_e.htm
 http://www.contraltocorner.com/ewa-podles.html
 http://www.culturekiosque.com/opera/intervie/rhepodles.html
 http://www.operapulse.com/interviews/2013/01/23/ewa-podles-a-strong-woman/
 https://tvkultura.ru/article/show/article_id/43566/
 https://ria.ru/culture/20070606/66735882.html
 https://iz.ru/news/325486
 http://teacrit.ru/?readfull=3730
 http://www.intermedia.ru/news/195199
 http://www.operamusic.ru/1011-koncert-yevy-podleshh-v-pitere.html
 http://old.polinst.ru/n_2007_06_08.html
 http://teacrit.ru/?readfull=3730
 http://www.operanostalgia.be/html/PODLES-book.html
 http://www.classicalmusicnews.ru/interview/oleg-tsyibulko-bolshe-vsego-tyagoteyu-k-belkanto/
 http://www.nytimes.com/2012/07/09/arts/music/ciro-in-babilonia-by-rossini-in-bel-canto-at-caramoor.html
 http://newyorkarts.net/2012/07/rossini-ciro-babilonia-caramoor-ewa-podles-crutchfield/
 http://www.musicalcriticism.com/interviews/podles-1009.shtml
 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/10/20/AR2008102002538.html